Six Degrees of Separation (film), een film uit 1993
 Six Degrees of Separation (toneelstuk), een toneelstuk uit 1990
 Six Degrees of Separation (nummer), een single uit 2012 van de Ierse softrockband The Script
 Six Degrees of Separation (aflevering van Battlestar Galactica), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie Battlestar Galactica
 Six degrees of separation (theorie), een theorie die stelt dat eenieder op onze planeet, door een netwerk met zes tussenstappen of vijf tussenpersonen, met elkaar verbonden is